Trois-décembre ou III-Décembre ou 3-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

3 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en langue française 

En France,

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : Libération de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin.
 Autre date, à Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence) : probablement des émeutes et arrestations au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol,  3 de Diciembre ou Tres de Diciembre ou Tercero de Diciembre
 Pérou : événement non connu
 (Calle) (del) 3 de Diciembre, à  dans la région de Lima.

Références et localisations

Références

Localisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffa

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
03